ТУМ — многозначная аббревиатура:

 ТУМ — термоусаживающаяся манжета
 ТУМ — термоусаживающаяся муфта
 ТУМ — территориальное управление милиции
 ТУМ — Технический университет Молдовы
 ТУМ — техническое управление министерства
 ТУМ — томатоуборочная машина
 ТУМ — тороидальный усилитель магнитный, тороидальный магнитный усилитель
 ТУМ — торфоуборочная машина
 ТУМ — транспортно-уборочная машина
 ТУМ — тротуароуборочная машина
 ТУМ — трубоукладочная машина
 тум — туман
 тум. — туманность

См. также 
 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей